La Classifica intergiro è una particolare graduatoria propria di alcune corse a tappe di ciclismo su strada. In particolare si distinguono due varianti:

Classifica intergiro (Giro d'Italia)
Classifica intergiro (Vuelta a España)